

1932

1933

1934

1935

2009

2010

2011